Marc Juni Brut () va ser probablement fill de Dècim Juni Brut Esceva i va ser el primer que va organitzar un combat de gladiadors a Roma, al Fòrum Boarium, juntament amb el seu germà Dècim Juni Brut, en honor del seu pare, de qui se celebrava el funeral. Va ser l'any 264 aC.

Referències 

Brut magistrat, Marc Juni
Romans del segle III aC
Magistrats romans